Заздрость (, ) — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины. Расположено на берегу реки Тюха, правом притоке Серета. Центр сельсовета.

Население по переписи 2001 года составляло 929 человек. Занимает площадь 3,455 км². Почтовый индекс — 48125.

 Достопримечательности 

Есть каменная церковь Воздвижения Честного Креста (1876), костел (1911), женский монастырь (1994).

Сохранилась усадьба родителей кардинала И. Слипого, на территории которой открыт (1998) Духовный центр (музейно-мемориальный комплекс) имени кардинала Иосифа Слипого.

Местный совет 
48125, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Заздрість

Ссылки 
 Заздрость на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района